Храстовец може бити:

 Храстовец (Велење), насељено мјесто у општини Велење, Република Словенија
 Храстовец (Заврч), насељено мјесто у општини Заврч, Република Словенија
 Храстовец под Бочем, насељено мјесто у општини Пољчане, Република Словенија
 Храстовец в Словенских горицах, насељено мјесто у општини Ленарт, Република Словенија
 Храстовец Топлички, насељено мјесто у општини Вараждинске Топлице, Република Хрватска